Floribella é o nome de três das versões conhecidas da telenovela argentina, "Floricienta".

Floribella pode remeter aos seguintes artigos da Wikipédia:
 Floribella (telenovela brasileira) — telenovela brasileira
 Floribella (telenovela portuguesa) — telenovela portuguesa
 Floribella, un amor de verdad —  telenovela chilena
 Floribella (álbum) — da versão brasileira
 Floribella 2: É pra Você Meu Coração — o segundo álbum da versão brasileira

Desambiguações de artes